Kolbe je slovo s několika významy:

příjmení osob
 Franz Kolbe (1681–1727), český teolog, jezuita
Hermann Kolbe (1818–1884), německý chemik
Cheslin Kolbe (*1993), jihoafrický mistr světa v ragby
 Maxmilián Kolbe (1894–1941), polský kněz a mučedník
 Rostislav Kolbe (1904–???), český redaktor, knihkupec a nakladatel

Odvozená pojmy 
 Kolbeho elektrolýza
 Kolbeho syntéza (též Kolbe-Schmittova reakce)

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Německá příjmení
Polská příjmení